Kreuzspitze kan syfta på:

Österrike 

 Kreuzspitze (Venedigergruppe), 
 Kreuzspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Imst), 
 Kreuzspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz, lat 46,94, long 12,68), 
 Kreuzspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land), 
 Kreuzspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte),